Battaglia di Praga (1648), assedio posto alla città dagli svedesi nell'ambito della guerra dei trent'anni
 Assedio di Praga (1742), posto dagli austriaci alla città, difesa dai francesi, nell'ambito della guerra di successione austriaca  
 Assedio di Praga (1757), posto senza successo alla città da Federico II di Prussia, subito dopo la vittoriosa battaglia di Praga, nel corso della guerra dei sette anni